Takuan peut désigner :

 Takuan Sōhō : une figure majeure de l'école Rinzai-shu de bouddhisme Zen.
 Une méthode de conservation du daïkon nommée takuan ou takuwan en l'honneur de son inventeur Takuan Sōhō.
 La bande dessinée Les Voyages de Takuan